Evan Chambers est un personnage de fiction de la série télévisée américaine Greek interprété par Jake McDorman. 

Il est le responsable des affaires sociales, puis président de la fraternité Omega Chi.

Au début de la série il sort avec Casey Cartwright, qu'il trompera avec Rebecca Logan.

Au cours de la saison 2, il sort avec Franny Morgan ex-présidente des ZBZ et fondatrice des IKI.

Il est membre de l'Amphora Society avec Cappie (ΚΤΓ).

C'est le grand frère de Calvin, l'ami Gay de Rusty (héros de la série)

Notes et références 

Personnage de Greek